Брыкин (Брыкина) — известная русская фамилия.

Происхождение фамилии 
В большинстве случаев такие фамилии имеют русское происхождение, однако могут быть и белорусскими, и украинскими. Такие фамилии образованы от прозвища или места жительства.

В ряде случаев эта фамилия имеет еврейское происхождение: фамилия Брыкин (также Брикман, Брыкман, Брык, Брик) произошла от идишского слова «брик», которое в свою очередь произошло от немецкого слова «Brücke» и означает «мост».

Известные носители

А 
 
 Брыкин, Алексей Александрович (1919—1956) — Герой Советского Союза.

Б, В, М 
 Брыкин, Борис Владимирович (1935—2013) — советский футболист.
 Брыкин, Владимир Александрович (1954—2018) — советский футболист.
 Брыкин, Михаил Алексеевич (род. 1949) — российский предприниматель.

Н

С 
 Брыкин, Серафим Васильевич (1905—1980) — советский генерал-лейтенант.
 Брыкин, Степан Васильевич (1862—1912) — певец в Мариинском театре.

Ф 
 Брыкин, Фёдор Петрович — русский естествоиспытатель, учёный.

Брыкина 
 Брыкина, Юлия Михайловна (известна как:  Сысоева; род. 1973) — российский публицист, писатель.

См. также

Примечания